Intimidade — atributo de um relacionamento humano
 Intimacy (álbum) — do quarteto de indie rock britânico Bloc Party
 Intimacy (filme) — do diretor francês Patrice Chéreau

Desambiguação